Keegan House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Keegan House (Natchitoches, Louisiana), NRHP-ID 90000342
 Keegan House (Robeline, Louisiana), NRHP-ID 95000853